Bimbre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.
 El nombre común de la planta Salix viminalis.